«Цветы на чердаке» () — американский драматический телефильм, снятый по роману писательницы Вирджинии Эндрюс в 2014 году. Транслировался на телеканале «Lifetime».

Сюжет 
События телефильма начинаются в конце 1950-х годов в Пенсильвании. У Корин Доллагенджер умирает муж. Мужчина был при деньгах и хорошей должности. Однако дом не принадлежал Корин и её четырём детям, и семья была вынуждена покинуть жилище. Впятером они отправились в дом родителей Корин Фоксвортов, которые уже давно ненавидели её. Позже выясняется, за что. Приезду большого семейства мать Корин абсолютно не рада. Это отношение пожилая дама проявляет с самой первой встречи с детьми и до конца фильма. Четверых ребят: Криса (14 лет), Кэти (12 лет) и 4-летних брата Кори и сестру Кэрри, селят на самый верхний этаж богатого дома. Дедушку Фоксворта решили не информировать о присутствии внуков, который так и не узнал о них до самой смерти. Дети начинают новую жизнь в небольшой комнате, где есть выход на чердак. Их не выпускают на улицу, и они не имеют никакой связи с внешним миром. Так идут годы. Ребята растут. Постепенно они понимают, что они вовсе не нужны ни бабушке, ни даже родной матери, которая уже успела найти себе богатого ухажёра. Крис и Кэти принимают решение бежать всем вместе из огромного богатого дома и жить своей самостоятельной жизнью.

В ролях 
 Хизер Грэм — мать, Корин Доллагэнгер-Фоксворт
 Эллен Бёрстин — бабушка, Оливия Фоксворт
 Кирнан Шипка — Кэти Доллагэнгер
 Мэйсон Дай — Крис Доллагэнгер
 Ава Телек — Кэрри Доллагэнгер
 Максвелл Ковач — Кори Доллагэнгер
 Дилан Брюс — Барт Уинслоу
 Чад Виллетт — отец, Кристофер Доллагэнгер
 Бо Дэниелс — дед Фоксворт
 Лаура Джэй — гость в доме Фоксвортов
 и другие

Первая версия 
Лента является вторым вариантом экранизации, снятой в 1987 году.

См. также 
 Туманные звёзды Большой Медведицы

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 «Цветы на чердаке» на сайте Metacritic
 
 Фильм на сайте «Вокруг ТВ»

Телефильмы на английском языке
Телефильмы 2014 года
Телефильмы США
Телефильмы Канады
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Экранизации романов США
Фильмы телеканала Lifetime
Фильмы об инцесте